Американський штат Індіана поділяється на 92 округів.

Індіана